Der Hut steht für:

 Hut, Kopfbedeckung
 Hut (Einheit), Salzmaß 
 Hut (Heraldik), Form der Kopfbedeckung in der Heraldik
 Hut (Mykologie), oberer Teil von Pilzen
 Hut (Automobil), Teile einer Fahrzeugplattform
 Hut, andres für Zirkumflex, diakritisches Zeichen
 Frankfurter Hut, Teil der Straßenausstattung
 Lübecker Hütchen, Verkehrszeichen

Die Hut steht für:
 Hut (Fechten), Grundstellung
 Hut, Hüten von Vieh, siehe Hirte
 Hut, Weidewirtschaftsform, siehe Hutewald
 Obhut, Fürsorge- oder Schutzpflicht

Hut ist der Familienname folgender Personen:
 Arjan Hut (* 1976), friesischer Autor
 Hans Hut (1490–1527), deutscher Täufer 
 Nikolaus Hut, deutscher Geistlicher, Domherr zu Lübeck und Schwerin
 Piet Hut (* 1952), niederländischer Astrophysiker
 Tayfun Hut (* 1967), türkischer Fußballspieler und -trainer
 William Hut, norwegischer Sänger

Hut steht für folgende geographischen Objekte:
 Hut (Hohenpolding), Ortsteil von Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Hut, deutscher Name von Klobuky, Okres Kladno, Tschechien
 Hut Cove, Bucht im Grahamland, Antarktika
 Hut Point, Landspitze der Ross-Insel, Antarktika
 Hut-Point-Halbinsel, Halbinsel der Ross-Insel, Antarktika

Hut steht für:
 Hut Records, Plattenlabel
 Pizza Hut, Restaurantkette

HUT steht als Abkürzung für:
 Hard Upper Torso, Teil eines Raumanzugs
 Helicobacter-Urease-Test
 Helsinki University of Technology, siehe Technische Universität Helsinki 
 Hopkins Ultraviolet Telescope, Weltraumteleskop
 Wählergruppe HUT, kommunale Wählergruppe in München

Siehe auch:
 Huth
 Hud

HUT